Valkyrien kan syfta på:

 Valkyrien (balett), en balett av August Bournonville
 Valkyrien (TV-serie), en norsk thrillerserie från 2017
 Valkyrien af Höganäs, en seglande galeas

Se även 
 Valkyrian